Maciej Staręga (ur. 31 stycznia 1990 w Siedlcach) − polski biegacz narciarski, zawodnik klubu UKS "Rawa" Siedlce. Od 2019 jego żoną jest reprezentantka Polski w biathlonie - Monika Hojnisz-Staręga.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Maciej Staręga pojawił się 30 grudnia 2005 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Zajął wtedy trzynaste miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2008 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Valles Menosta, gdzie był między innymi dziesiąty w sztafecie, a bieg łączony na 20 km ukończył na 37. pozycji. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Praz de Lys - Sommand, jego najlepszym wynikiem było 24. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Wystąpił także na mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää w 2011 roku, gdzie w swoim najlepszym starcie - sprincie techniką klasyczną był czternasty.

W Pucharze Świata zadebiutował 20 listopada 2010 roku w Gällivare, gdzie zajął 98. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 15 stycznia 2011 roku w Libercu, zajmując 29. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Dzięki temu jest najmłodszym Polakiem, który zdobył punkty Pucharu Świata w biegach narciarskich. W sezonie 2010/2011 pojawił się jeszcze kilkanaście razy, ale punktów nie zdobył i w klasyfikacji generalnej zajął 171. miejsce.

W 2011 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie wraz z Maciejem Kreczmerem zajął 18. miejsce w sprincie drużynowym techniką klasyczną. Indywidualnie zajął 33. miejsce w sprincie stylem dowolnym i 54. miejsce na 15 km klasykiem.

Jego siostra Anna również uprawiała biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej Slavic Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski 
W poniższej tabeli zostały przedstawione pozycje medalowe. Źródło:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polscy biegacze narciarscy
Ludzie sportu związani z Siedlcami
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Urodzeni w 1990
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Ludzie urodzeni w Siedlcach